Жални́н — русская фамилия:
 Жалнин, Виталий Николаевич (1925—2000) — участник Великой Отечественной войны, Герой России.
 Жалнин, Григорий Иванович (1915—2001) — командир взвода.
 Жалнин, Николай Петрович — народный комиссар снабжения КазССР июнь 1932 г. — сентябрь 1933 г.
 Жалнин, Ярослав Владимирович (1986) — российский актёр театра и кино